Beauvoir puede hacer referencia a:

Personas 
 Ferry de Beauvoir, obispo de Amiens en el siglo XV.
 José María Beauvoir, sacerdote misionero católico.
 Madame Roger de Beauvoir, mujer de letras y artista dramática francesa (1822-1859).
 Roger de Beauvoir, novelista y autor dramático francés (1809-1866).
 Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa feminista francesa (1908-1986).

Geografía
 Beauvoir, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Chansolme.
 Beauvoir, comuna francesa del departamento de Mancha.
 Beauvoir, comuna francesa del departamento de Oise.
 Beauvoir, antigua comuna francesa del departamento de Sarthe, hoy integrada en Aillières-Beauvoir.
 Beauvoir, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 Beauvoir, antigua comuna francesa del departamento de Somme, hoy integrada en Rollot.
 Beauvoir, comuna francesa del departamento de Yonne.
 Beauvoir-de-Marc, comuna francesa del departamento de Isère.
 Beauvoir-en-Lyons, comuna francesa del departamento del Sena Marítimo.
 Beauvoir-en-Royans, comuna francesa del departamento de Isère.
 Beauvoir-sur-Mer, comuna francesa del departamento de Vandea.
 Beauvoir-l'Abbaye, antigua comuna francesa del departamento de Somme, hoy integrada en Neuilly-l'Hôpital.
 Beauvoir-lès-Rue, antigua comuna francesa del departamento de Somme, hoy integrada en Rue.
 Beauvoir-sur-Niort, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 Beauvoir-Wavans, comuna francesa del departamento del Paso de Calais.
 Aillières-Beauvoir, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 Bragelogne-Beauvoir, comuna francesa del departamento de Aube.
 Labastide-Beauvoir, comuna francesa del departamento de Alto Garona.
 Mignaloux-Beauvoir, comuna francesa del departamento de Vienne.
 Saint-Hilaire-de-Beauvoir, comuna francesa del departamento de Hérault.

Lugares
 Pasarela Simone de Beauvoir, puente número 37 de la ciudad de París sobre el río Sena.